Мохнацький — українське та польське () прізвище.

 Едмунд Мохнацький — львівський адвокат, президент Львова в 1887—1897 роках.
 Маурицій Мохнацький — польський громадський і політичний публіцист, один з теоретиків польського романтизму, піаніст.
 Степан Мохнацький — священик УГКЦ, педагог, громадсько-політичний та освітній діяч.
 Федір Мохнацький (1766—?) — український церковний та освітній діяч, ректор Генеральної семінарії греко-католицької церкви у Львові (1807—1813).

Українські прізвища
Польські прізвища